La Serie B 2005-2006 è stata la 74ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 27 agosto 2005 e il 7 giugno 2006 e conclusa con la vittoria dell', al suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Cristian Bucchi () con 29 reti.

Stagione 
Il campionato di Serie B 2005-2006 vede il ritorno di tre vecchie glorie in salita (,  e ) e tre vecchie glorie in discesa (,  e ). Dopo la retrocessione per illecito sportivo del  e le esclusioni di ,  e  vengono ripescate ,  e . La corsa promozione vede come candidate, oltre alle tre retrocesse dalla massima serie e al  (ripartito dalla Serie B in seguito alla mancata iscrizione alla Serie A 2005-2006 per motivi di bilancio aderendo al Lodo Petrucci), alcune squadre come , ,  e .

Questo è il primo campionato di Serie B che si gioca interamente di sabato alle ore 15. Sei partite della prima giornata subiscono un rinvio a causa della protesta dei sindaci delle città appartenenti al campionato in opposizione alla decisione di far giocare gli incontri di B al sabato pomeriggio.

L'inizio di campionato vede subito l'Atalanta in testa alla classifica, pur con qualche affanno, davanti alla sorpresa Mantova (che compie una serie positiva per quasi tutto il girone d'andata) e alle discontinue Bologna e Brescia. Tra le prime giunge il  che, alla sesta giornata, vince per 4-1 sulla capolista Atalanta e regala il momentaneo primato del Mantova, vittorioso a Vicenza. La serie positiva del Mantova termina all'ultima giornata d'andata a Pescara: 2-1 per gli abruzzesi.

La corsa verso la promozione sicura termina con qualche gara di anticipo per l'Atalanta, con il ritorno in serie A dei nerazzurri bergamaschi dopo un anno, mentre il Catania conquista la promozione diretta solo all'ultima giornata, tornando in A dopo 22 anni. La lotta per i play-off è avvincente e vede coinvolte Mantova, Torino, Modena, , ,  e Bologna. All'ultima giornata, oltre al Torino e al Mantova già qualificate, si giocano gli ultimi due posti Modena, Cesena e Arezzo. A qualificarsi per i play-off sono le due squadre emiliano-romagnole, mentre l'Arezzo, pur a pari merito con il Cesena, è fuori per la differenza reti, complice il secondo gol subito contro il Piacenza. Dai play-off esce vittorioso il Torino (che torna in A dopo 3 anni), grazie ad una vittoria per 3-1 ai supplementari sul Mantova nella gara di ritorno al Delle Alpi, mentre l'andata al "Danilo Martelli" finì con la vittoria dei virgiliani per 4-2.

Retrocesse con largo anticipo sono Catanzaro e Cremonese, seguite poche giornate dopo dalla Ternana e dopo i play-out dall'Avellino, eliminata dall'. Si salvano il , ritornato nella serie cadetta dopo 23 anni tra serie C1 e serie C2, e le deludenti Vicenza e Verona.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Serie A 2006-2007
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie C1 2006-2007

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Catanzaro, a causa del dissesto economico-finanziario, viene iscritto in Serie C2 2006-2007 aderendo al Lodo Petrucci.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Atalanta (24)
 Minor numero di sconfitte: Catania e Torino (8)
 Migliore attacco: Catania (67 gol fatti)
 Miglior difesa: Torino (31 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Catania (+25)
 Maggior numero di pareggi: Verona (19)
 Minor numero di pareggi: Catanzaro (7)
 Maggior numero di sconfitte: Catanzaro (28)
 Minor numero di vittorie: Cremonese (6)
 Peggiore attacco: Catanzaro (26 gol fatti)
 Peggior difesa: Catanzaro (63 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Catanzaro (-37)
 Partita con più reti: Avellino - Modena 5-4

Individuali

Classifica marcatori

Note

Altri progetti 

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
2005